Albin Michel peut désigner :

 Albin Michel (1873-1943), éditeur français, fondateur des éditions Albin Michel ;
 éditions Albin Michel, maison d'édition française.